Larry John Hornung (né le  à Gravelbourg, dans la province de la Saskatchewan au Canada – mort le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1963-1964 || Bombers de Flin Flon || LHJS ||57 ||4 ||13 ||17 ||96 ||7 ||0 ||3 ||3 ||8 
|-
|1964-1965 || Canucks de Moose Jaw || LHJS ||17 ||0 ||7 ||7 ||22 ||7 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1965-1966 || Red Wings de Weyburn || LHJS ||58 ||16 ||46 ||62 ||90 ||18 ||1 ||9 ||10 ||20
|-
|1966-1967 || Blades de Toledo || LIH ||72 ||7 ||30 ||37 ||74 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1967-1968 || Blues de Kansas City || CPHL ||70 ||7 ||30 ||37 ||74 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1968-1969 || Bisons de Buffalo || LAH ||60 ||7 ||18 ||25 ||38 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1968-1969 || Blues de Kansas City || CPHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Bisons de Buffalo || LAH ||54 ||6 ||26 ||32 ||24 ||14 ||2 ||4 ||6 ||20 
|-
|1969-1970 || Blues de Kansas City || LCH ||12 ||2 ||6 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1970-1971 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Blues de Kansas City || LCH ||70 ||3 ||17 ||20 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Blues de Saint-Louis || LNH ||47 ||2 ||9 ||11 ||10 ||11 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|1971-1972 || Blues de Kansas City || LCH ||26 ||2 ||20 ||22 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH ||77 ||13 ||45 ||58 ||28 ||14 ||2 ||9 ||11 ||0
|-
|1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH ||51 ||4 ||19 ||23 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1974-1975 || Jets de Winnipeg || AMH ||69 ||7 ||25 ||32 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1975-1976 || Jets de Winnipeg || AMH ||76 ||3 ||18 ||21 ||26 ||13 ||0 ||3 ||3 ||6  
|-
| rowspan="2"|1976-1977 || Oilers d'Edmonton || AMH ||21 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Mariners de San Diego || AMH ||58 ||4 ||9 ||13 ||8 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1977-1978 || Jets de Winnipeg || AMH ||13 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 

|48 ||2 ||9 ||11 ||10 ||11 ||0 ||2 ||2 ||2

Notes et références 

Naissance en novembre 1945
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bombers de Flin Flon
Joueur des Blades de Toledo
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Mariners de San Diego
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mai 2001
Décès à 55 ans